Komárov kan syfta på:

 Komarov (månkrater) – en nedslagskrater på månens baksida

Geografi

Ryssland

 Komarov (vulkan) – en vulkan på Kamtjatka

Tjeckien 

 Komárov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Komárov (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Komárov (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Komárov (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar